

Patronymes 
La famille italienne des Nasalli Rocca di Corneliano appartient à la noblesse de Plaisance.

 Giovanni Battista Nasalli Rocca di Corneliano, (Plaisance,  – Rome, ), cardinal italien, créé par le pape Pie XI en 1923 ; 
 , (Plaisance,  – Rome, ), général, commandant du Corps militaire de l' ; 
 Mario Nasalli Rocca di Corneliano, (Plaisance,  – Rome, ), cardinal italien, créé par le pape Paul VI en 1969.

Notes et références